Брињани су насељено место у саставу града Кутине, Мославина, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Брињани су имали 253 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Брињани је имало 253 становника, следећег националног састава:

Знамените личности 
 Миленко Брковић Црни, народни херој Југославије

Извори

Спољашње везе 

Кутина
Мославина
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Бивша српска насеља
Википројект географија/Насеља у Хрватској